Hirschler (Hirszler, Hiršler, Hirshler) – nazwisko pochodzenia niemieckiego.

Osoby
 Andreas Holm (ur. Hans-Joachim Hirschler, ur. 1942)
 Horst Hirschler (ur. 1933)
 Jan Hirschler
 Maciej Hirschler
 Žiga Hirschler (Hiršler, 1894-1941)